Popolari – espressioni del popolo o di una cultura popolare

Politica
Popolari – esponenti di un Partito Popolare